Egy életen át (In My Life), az In My Life album készítéséről szóló televíziós műsor (1998)
Egy életen át, a magyar Depresszió együttes harmadik stúdióalbuma